У фіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2002 в жіночому одиночному розряді повторився сценарій попереднього року. Триразова колишня чемпіонка Мартіна Хінгіс виграла перший сет з рахунком 6–4, ведучи під час нього 5–1. Потім Хінгіс повела 4–0 у другому сеті й мати три чемпіонських пойнти, але Дженніфер Капріаті відігралась і перевела гру на тай-брейк, у якому Хінгіс мала ще один чемпіонський пойнт за рахунку 7–6. Але Капріаті відіграла його й зрештою виграла тай-брейк 9–7. У третьому сеті Хінгіс взяла подачу суперниці й повела 2–1, але чинна чемпіонка Капріаті виграла наступні п'ять геймів, здобувши перемогу в матчі з рахунком 4–6, 7–6(7), 6–2. Ця гра стала рекордною за кількістю відіграних чемпіонських пойнтів у фіналах турнірів Великого шолома.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Дженніфер Капріаті — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Women's singles
2002 у тенісі